Pekal (Indonesisch: Bahasa Pekal) is een Austronesische taal, gesproken door de Ketahun (ook wel Pekal genoemd) in het kabupaten Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu op Sumatra, Indonesië.

Pekal is verwant aan andere Para-Maleise talen zoals Minangkabaus, Muko-Muko (beide Sumatra), Duano', Negeri Sembilan Maleis (beide Maleisië) en Urak Lawoi' (Thailand).

Het aantal sprekers van het Pekal (als eerste taal) wordt geschat op ongeveer 30.000 (1989).

Fonologie 
Het Pekal heeft de volgende fonemen:

Vocalen:

Diftongs:

Consonanten:

Voorbeelden
Onderstaande voorbeelden laten de overeenkomsten (en verschillen) tussen enkele Para-Maleise talen zien (transliteratie nog onder voorbehoud):

Bronnen
 Ethnologue report voor Para-Maleis
 Struktur Bahasa Pekal, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Jakarta, 1986
 Struktur Bahasa Muko-Muko, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Jakarta, 1986
 Urak Lawoi' : basic structures and a dictionary, David W. Hogan (Pacific Linguistics, Series C - No. 109), 1988, ISBN 0858833859
 Minangkabausch-Maleisch-Nederlandsch Woordenboek, bew. door J.L. van der Toorn, 1891

Malayo-Polynesische taalfamilie
Natuurlijke taal
Taal in Indonesië
Bengkulu (provincie)